monopol – struktura rynku, na którym występuje tylko jeden dostawca danego dobra lub usługi
 monopol magnetyczny – hipotetyczna cząstka, posiadająca tylko jeden biegun magnetyczny
 monopol legalnej przemocy fizycznej – pojęcie z zakresu teorii państwa
 Monopol – polski zespół muzyczny

 Zobacz też
 Hotel Monopol
 Monopoly
 Monopoli
 Czyżyny Monopol